Manuel Rocamora i Rivera, escriptor (1863–1948)
 Manuel Rocamora i Vidal, col·leccionista, pintor i historiador (1892–1976)